Настольный теннис на летних Олимпийских играх 1992. Вальднер, выигравший золото в одиночном разряде, остаётся единственным европейцем, сумевшим стать олимпийским чемпионом в настольном теннисе (1988—2012), все остальные победы на Олимпийских играх одержали азиатские спортсмены.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Гонконг и Объединённая команда два раза попадали в ¼ финала (1,5 очка); Австрия, Нидерланды, Румыния и независимые участники (Югославия) по одному разу (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты

Мужчины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Мужчины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Женщины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Женщины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Настольный теннис в Испании